SKSS steht als Abkürzung für:
 Christian and Missionary Alliance Sun Kei Secondary School, China
 South Kamloops Secondary School, Kanada

Abkürzung